

Plante 
Ail peut faire référence à :
 ail (Allium sativum), une plante potagère ;
 Allium, un genre qui comporte de nombreuses espèces dont le nom vernaculaire contient le mot ail. Notamment l' ail noir qui peut désigner l'espèce Allium nigrum mais aussi l'«ail noir» un aliment transformé à partir de l'ail cultivé bruni volontairement.

Sigle 
AIL peut faire référence à :
 , constructeur automobile israélien ;
 , ancien nom de Miles Sound System, un kit de développement de son pour jeux vidéo ;
 Année internationale des légumineuses, proclamée pour 2016 par l'Assemblée générale des Nations unies.

Code 
AIL peut faire référence à :
 .

Toponymie 

 Ail, une rivière de Saône-et-Loire, affluent de la Bourbonne.